Kolina ima više značenja:
 Kolina (Bolonja)
 Kolina (Forli-Čezena)
 Kolina (Frozinone)
 Kolina (Mačerata)
 Kolina (Peskara)
 Kolina (Ređo di Kalabrija)
 Kolina (Rijeti)
 Kolina (Udine)
 Kolina (Čile)